Jan Kubiš (1913-1942), résistant tchécoslovaque ;
 Ján Kubiš (1952-), homme politique slovaque.